Kovacsik Tamás (Alsógöd, 1953. március 27. – Vác, 2022. május 26.) gödi önkormányzati képviselő.

Élete 

Harmadik generációs gödi, a Kovacsik család 1893-óta él Alsógödön . Szülei Kovacsik László (1925-1992) és Berghoffer Ilona (1926-2002). Felesége Szilassy Márta, gyermeke Kovacsik Tamás az Ismerős Arcok zenekar dobosa. Az általános iskolát Alsógödön végezte, majd középiskolai tanulmányait a budapesti Puskás Tivadar Távközléstechnikai Szakközépiskolában  folytatta.

1991 óta vesz részt a gödi közéletben. A Gödi Körkép  c. havilap rendszeres szerzője, cikkei rendre jelennek meg a lapban. Témái középpontjában többnyire az alsógödi Duna-part, annak múltja és jelene áll. Alapító tagja a gödi Szabad Demokraták Szövetségének (SZDSZ). 1991-ben megalapítja a Gödi Beszélő című havilapot, amelynek rendszeres szerzője. Amikor a Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ) koalícióra lép a Magyar Szocialista Párttal (MSZP) árulást kiállt és kilép a pártból. 1994-ben Hantos Lászlóval megalapítják a Gödi Lokálpatrióta Egyesületet . Az 1994-es választásokon a Gödi Lokálpatrióta Egyesület színeiben indul, megnyeri a választást és innentől fogva a következő 25 évben önkormányzati képviselő. Első két ciklusát a Gödi Lokálpatrióta Egyesület képviselőjeként tölti, majd Hantossal felfüggesztik a szervezetet a „balra tolódás veszélye miatt”.  

Ettől kezdve függetlenként folytatja politikai pályáját, majd a 2000-es évek közepétől a Fidesz-KDNP kéri fel, hogy támogassa frakciójukat. 2006-tól a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke  , majd Pest Megye Önkormányzatának  képviselőjeként először az Egészségügyi és Gyermekvédelem, utána pedig a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság tagjaként teljesíti feladatait. Részese a Pest Megyei Területfejlesztési Program  elkészítésének. 

Kovacsik Tamás stabil jobboldali, nemzeti, antikommunista  értékrenddel rendelkezik, egész élete során ezen eszmék mentén él és tevékenykedik, ám soha nem tesz különbséget más gondolkodású emberek között. Munkájára és személyére jellemző, hogy szavazói pártállástól függetlenül, minden oldalról támogatják. 

2014-ben polgármesterjelölt .                                                                                                                   Mindene a Duna és az alsógödi Duna-part. Fő szervezője az alsógödi árvízi védelemnek . Megálmodója, szervezője és aktív részese a 18 éven át tartó tavaszi alsógödi Duna-part szemétszedési akcióinak. 

A gödi Feneketlen tó  1999-es kotrása, a tó helyén állt szemétdomb felszámolása, a környék teljes fásítása, vagyis a Feneketlen tó teljes rekonstrukciója is az ő kezdeményezése és irányítása alatt valósul meg. 
Nevéhez több, mint 1000  fa ültetése fűződik  Alsó és Felsőgödön.  
                                                                                      
Kovacsik Tamás a közel 30 éves önkormányzati munkájában nemcsak Alsógödöt, hanem Felsőgödöt  is kiemelten képviseli, fejlesztéseit segíti, szépítésében gyakran személyesen is aktív szerepet vállal. Ilyen például 2014-ben a felsőgödi Sárga Híd melletti Barátság-park létrehozása, a Tűzoltószertár felújítása  , valamint a felsőgödi Duna-part korlátjának rekonstrukciója.

Nevéhez kötődő városfejlesztési projektek listája a teljesség igénye nélkül: 
 Az alsógödi Kossuth tér teljes rekonstrukciója  
 A Posta park rendberakása, parkolók kialakítása
 A József Attila Művelődési Ház környékének felújítása  
 A 4-es (dunai) körzetben lévő utcák több, mint 80%-nak aszfaltozása  
 A MÁV tárgyalások koordinálása az alsógödi állomás területének rendberakásáról, a századelős felüljáró felújításáról és az állomásépület eredeti formájának megtartásáról
 Alsógöd, Göd és Felsőgöd állomás épületeinek, perontetőinek és az utasforgalmi infrastruktúráinak rekonstrukciója
 A középgödi vasúti állomás – Pesti Ferenc tér  – rekonstrukciója és az aluljáró felújítása 
 A Pázmány Péter utcai buszmegálló megépítése
 Tóth Pál - az alsógödi iskola első igazgatója -  emléktáblájának megvalósítása
 A Beck Ö. Fülöp  tér felújítása, parkolóinak építése, fásítása
 A gödi Polgármesteri Hivatal udvarán lévő fa várakozó pavilonok ötletének megvalósítása
 Az 56-os hős Iván Kovács László köztéri mellszobrának elhelyezése és a nevét viselő tér kialakítása 
 Az alsógödi dunai szabadstrand létrehozása                                                                                                                                    
 Az alsógödi Duna-parti sétány teljes rekonstrukciója , a part játszóterének létrehozása, a teljes partszakasz fásítása, a part századelős lépcsőjének felújítása , a Széchényi forrás (régi nevén Zsuzsi forrás) felújítása és környezetének rendbetétele 
 A  Gróf Széchényi Ödön park kialakításában való aktív részvétel                                                                                                           
 Göd – Bócsaújtelep kiemelten védett régészeti lelőhelyeinek koordinálása
 Göd város fasorainak felmérése és térinformatikai rendszerbe illesztése 
 A teljes kerékpárút útburkolati jeleinek felfestése
 A svájci sétány rehabilitációja                     
 A Huzella-kert  védetté nyilvánítása, rehabilitációja
 Az utcafásítási terv és szakmai koncepció elkészítése 
 A Búzaszem Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény elindításában vállalt szerepe
 A temetők térinformatikai rendszerbe illesztése 
 A Petőfi Sándor szobor  felújítása és a Petőfi tér kialakítása, rekonstrukciója
 Az Országzászló  helyreállításában való közreműködés
 Fedett buszmegállók készíttetése a gödi Piarista Szakiskolával, majd ezek létesítése a 2-es főút mellett                                                                                                                                
 A gödi Kiserdő védetté nyilvánítása
 2-es főút (Magyarország) gödi szakaszán lámpás zebra megvalósítása
 Az alsó és felsőgödi óvodaépítések koordinációja                                                                                 
 A  Madarak és fák napjához köthető fészekodú készítés (10 év alatt kb. 400 db)
 A Szakáts-kert feltérképezése és kezelési tervének elkészítése
 Városi vadgesztenyefák permetezése aknázómoly ellen
 A Nemeskéri temetőben a Majerffy-sír felújítása és a sírkert kialakítása  
 Ötlet pályázat kiírása a golfpálya területének hasznosítására
 A Bozóky téren a templomkert tervezése és megvalósítása
 A Kossuth Lajos utca dunai végén lévő játszótér megvalósítása 
 A Pázmány Péter utcai temetőnél a kerékpáros pihenő kialakítása
 A gödi Kincsem istálló rekonstrukciója  és a Kincsem lovasszobor  megvalósulásának koordinálása Tóth Béla szobrásszal 
 Az Oázis lakópark közlekedési koncepciójában való részvétel

Kovacsik Tamást a halála előtti évben Balogh Csaba polgármester tanácsadó munkakörrel bízza meg, továbbá az alsógödi Duna-parton lévő Széchényi Csárda és a mellette lévő csónakház teljes újjáépítésének levezénylésével, amire már nem kerülhet sor.

Halála                                                                          
Kovacsik Tamás 2022 májusában férjként, apaként, nagyapaként és gödi lokálpatriótaként hunyt el. Emlékét – többek között – az alsógödi Duna-part Gróf Széchényi Ödön parkjában lévő, Tóth Dávid szobrászművész  által megálmodott és készített, közadakozásból és családi hozzájárulással megvalósult Kovacsik Tamás emlékpad őrzi.

Források 
 https://god.hu
 https://www.godilokalpatriotak.hu/
 http://www.pestmegye.hu/
 https://www.valasztas.hu/home
 https://jelenvagyok.hu/tukorkep/

Jegyzetek 

1953-ban született személyek
Göd